Triquetrum ( треугольник):

 Трикветр (triquetra) — символический знак.
 Трикветрум (triquetrum) — линейка Птолемея, древний астрономический угломерный инструмент.
 Трёхгранная кость (os triquetrum) — одна из костей запястья.

См. также 
 Триада
 Vesica piscis